Le mot ouvert est le participe passé du verbe ouvrir.
 En astronomie, un amas ouvert est un amas stellaire.
 En électricité un circuit ouvert est une portion de circuit dans lequel aucun courant ne passe.
 En électronique, la sortie collecteur ouvert parfois appelée collecteur ouvert ou drain ouvert désigne une porte logique.
 En informatique, un format ouvert est un format de données sans restriction d'accès. Un système ouvert comporte la même idée d'accès non limité. 
 En musique, un accord ouvert est une certaine technique d'accordage d'instruments à cordes.
 En urbanisme, un espace ouvert urbain est un espace non-occupé par un bâtiment.
 En écologie, un milieu ouvert possède une couverture végétale rase et relativement dépourvue d'arbres.
 En mathématiques, et plus particulièrement en topologie, un ensemble ouvert est un ensemble qui fait partie d'une topologie donnée.
 En art, une œuvre ouverte est une œuvre d'art dont certains aspects importants sont laissés à la discrétion du public, du ou des éventuels interprètes en particulier.
 En phonologie, une voyelle ouverte est un son de type voyelle caractérisé par une position de la langue aussi éloignée que possible du palais et une bouche plus ou moins largement ouverte.
Une activité physique ouverte est une activité physique donnant lieu à une grande diversité de mouvement, ainsi l'escalade est une activité plus ouverte que le hockey sur gazon.

Voir aussi